Constantin Diogène peut désigner :
 Constantin Diogène, général byzantin du  ;
 Constantin Diogène, fils de l'empereur byzantin Romain IV Diogène.